Nemzeti Palota (Cali)
Nemzeti Palota (Dominikai Köztársaság)
Nemzeti Palota (Mexikóváros)